Achterhoek - streek in het oosten van Nederland

plaatsen
 Achterhoek (Duitsland) - plaats bij de Duitse stad Kevelaer
 Achterhoek (Nijkerk) - buurtschap in de gemeente Nijkerk
 Achterhoek (Overijssel) - plaats in de gemeente Hof van Twente
 Wilp-Achterhoek - dorp in de gemeente Voorst
 Achterhoek (Rucphen) - buurtschap in de gemeente Rucphen

Overig
 Michiel Achterhoek - Nederlands voetballer
 Achterhoek-Winterswijk (wijnstreek) - wijnstreek